Альфа Этники 1987/1988 () — 52-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1987/1988
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1987 году
Спорт в Греции в 1988 году